Kända personer med namnet Christoffer Forsberg:
 Christoffer Forsberg (ryttare), 2008 svensk mästare i fälttävlan.
 Christoffer Forsberg (ishockeyspelare).